Het seizoen 2007–2008 was de tweede voetbaljaargang dat om het landskampioenschap van Montenegro werd gestreden.

FK Zeta Golubovci trad aan als titelverdediger, maar moest die afstaan aan FK Budućnost Podgorica dat het eerste nationale kampioenschap uit de clubgeschiedenis in de wacht wist te slepen. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2008/09.

Het seizoen begon op 11 augustus 2007 en eindigde op 24 mei 2008, met een winterstop van acht weken. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 401 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,03 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Ivan Jablan (FK Lovćen Cetinje) met dertien treffers.

Nieuwkomers dit seizoen waren FK Lovćen Cetinje, in het seizoen 2006-2007 winnaar van de Druga Crnogorska Liga, en FK Bokelj. Die laatste club had promotie weten af te dwingen via de nacompetitie (play-offs promotie/degradatie), ten koste van FK Jedinstvo.

FK Lovćen Cetinje handhaafde zich dankzij de zevende plaats in de eindrangschikking. FK Bokelj eindigde als tiende en ging in de play-offs promotie/degradatieten onder tegen FK Jedinstvo.

Drie clubs eindigden op 66 punten maar mede op basis van de onderlinge resultaten ging de titel naar FK Budućnost Podgorica. FK Sutjeska Nikšić kreeg dit seizoen drie punten in mindering.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

FK Jedinstvo Bijelo Polje promoveert, FK Bokelj degradeert.

Toeschouwers

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2007
Montenegrijns voetbalelftal in 2008
Montenegrijnse voetbalbeker 2007/08

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2007/08